Palácio da Justiça steht für:

 Palácio da Justiça (Brasília) in Brasilia, Brasilien
 Palácio da Justiça (Figueira da Foz) in Figueira da Foz, Portugal
 Palácio da Justiça (Porto) in Porto, Portugal

Siehe auch:
 Justizpalast
 Palazzo di Giustizia
 Palais de Justice
 Justizzentrum
 Courthouse